Philippe Bozon, francoski hokejist, * 30. november 1966, Chamonix, Francija.

Bozon velja za enega najboljših francoskih hokejistov vseh časov in je eden le dveh, ki sta igrala v ligi NHL, igral je za St. Louis Blues štiri sezone. Med letoma 1997 in 1999 je trikrat osvojil nemško ligo s klubom Adler Mannheim, igral je še v švicarski, italijanski in francoski ligi. Za francosko reprezentanco je natopil na štirih olimpijskih igrah in enajstih Svetovnih prvenstvih. Leta 2008 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| St. Jean Beavers
| QMJHL
| 84/85
|
| 67
| 32
| 50
| 82
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Jean Beavers
| QMJHL
| 85/86
|
| 65
| 59
| 52
| 111
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| St. Jean Beavers
| QMJHL
| 86/87
|
| 25
| 20
| 21
| 41
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 86/87
|
| 28
| 4
| 11
| 15
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 87/88
|
| 18
| 11
| 15
| 26
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 88/89
|
| 29
| 22
| 36
| 58
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 89/90
|
| 36
| 45
| 38
| 83
|
| 34
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 90/91
|
| 26
| 22
| 16
| 38
|
| 16
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 8
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 91/92
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 91/92
|
| 22
| 30
| 19
| 49
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 92/93
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 92/93
|
| 54
| 6
| 6
| 12
|
| 55
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 9
| 16
| 25
|
| 42
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 94/95
|
| 14
| 6
| 16
| 22
|
| 12
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 30
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Nationalliga B
| 95/96
|
| 29
| 31
| 28
| 59
|
| 48
|
| 11
| 13
| 10
| 23
|
| 10
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lausanne HC
| Nationalliga B
| 96/97
|
| 23
| 17
| 15
| 32
|
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| DEL
| 96/97
|
| 22
| 11
| 6
| 17
|
| 8
|
| 9
| 6
| 10
| 16
|
| 0
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| EHL
| 97/98
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| DEL
| 97/98
|
| 51
| 25
| 22
| 47
| +9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| EHL
| 98/99
|
| 6
| 1
| 3

| 4
|
| 4
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Adler Mannheim
| DEL
| 98/99
|
| 63
| 21
| 35
| 56
| +5
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| EHL
| 99/00
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| +2
| 10
|
| 4
| 1
| 6
| 7
| +1
| 2
|-
| HC Lugano
| Nationalliga A
| 99/00
|
| 44
| 13
| 31
| 44
| +33
| 73
|
| 12
| 9
| 6
| 15
|
| 55
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Nationalliga A
| 00/01
|
| 41
| 18
| 26
| 44
|
| 42
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 6
|-
| Francija
| Olimpijske kvalifikacije
| 01
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 8
| 1
| 9
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga B
| 01/02
|
| 31
| 24
| 35
| 59
|
| 22
|
| 12
| 10
| 11
| 21
|
| 12
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 3
| 3
| 6
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga A
| 02/03
|
| 43
| 19
| 19
| 38
|
| 47
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga A
| 03/04
|
| 43
| 12
| 28
| 40
|
| 18
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga A
| 04/05
|
| 38
| 12
| 27
| 39
|
| 55
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga A
| 05/06
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| NLA relegation round
| 05/06
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1014
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | 616
| bgcolor="#7FFF00" | 1140
| bgcolor="#7FFF00" | +46
| bgcolor="#7FFF00" | 1192
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 199
|}

Glej tudi 
 Seznam francoskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Francoski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Francijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Francoski hokejski reprezentanti
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti HC Mont-Blanc
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti Chamonix HC
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti Lausanne HC
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Genève-Servette
Sprejeti v Francoski hokejski hram slavnih